<noinclude>Миньков — фамилия и топоним; имеет женскую форму Минькова.</noinclude>
 Миньков, Александр Витальевич (более известен как Александр Маршал; род. 1957) — российский рок-музыкант, певец, бас-гитарист, автор песен.
 Миньков, Константин Иванович (1923–1970) — советский писатель и журналист.

Топонимы 
 Миньков — деревня в Рогачёвском районе Гомельской области Белоруссии.

См. также 
 Минько
 Миньково

Примечания